Новорайчи́хинск — посёлок городского типа в Амурской области (Россия), входит в состав городского округа пгт Прогресс.

География 
Пос. Новорайчихинск стоит в долине реки Кивда, до правого берега Буреи — около 15 км.

Пос. Новорайчихинск расположен примерно в 2 км западнее административного центра пос. Прогресс.

Расстояние по автодороге до пос. Бурея Бурейского района (расположено на Транссибе) — около 20 км.

От Транссибирской магистрали (от станции Бурея Забайкальской железной дороги) к пос. Новорайчихинск (через пос. Прогресс) идёт железнодорожная линия.

В пос. Новорайчихинск находится железнодорожная станция Восточный Отрог.

С севера к пос. Новорайчихинск примыкает село Муравка Бурейского района.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Посёлки городского типа Амурской области
Населённые пункты городского округа Прогресс